Op de 112e vrouweneditie van het US Open in 1998 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 2 tot en met 13 september 1998.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Lindsay Davenport en Jana Novotná hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Davenport speelde samen met Natallja Zverava en bereikte de finale. Novotná prolongeerde haar titel, met Martina Hingis aan haar zijde.

Het als eerste geplaatste duo Martina Hingis en Jana Novotná won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Lindsay Davenport en Natallja Zverava in twee sets. Het was hun zevende gezamenlijke titel. De Zwitserse Hingis had daarnaast dertien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Tsjechische Novotná 66.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren drie Belgische deelneemsters:
 Laurence Courtois speelde samen met Maja Murić uit Kroatië – zij bereikten de derde ronde.
 Dominique Van Roost en haar Argentijnse partner Florencia Labat kwamen niet verder dan de tweede ronde.
 Els Callens en de Nederlandse Kristie Boogert strandden al in de eerste ronde.

Vijf Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Caroline Vis en Yayuk Basuki uit Indonesië waren het vijfde reekshoofd – zij wonnen hun openingspartij maar werden in de tweede ronde verslagen.
 De als negende geplaatste Manon Bollegraf en Katrina Adams (VS) behaalden eenzelfde resultaat.
 Ook Seda Noorlander en haar Australische partner Louise Pleming hadden de tweede ronde als eindstation.
 Kristie Boogert speelde samen met Els Callens uit België – dit team strandde in de eerste ronde.
 Ook voor Miriam Oremans, aan de zijde van de Argentijnse Inés Gorrochategui, viel het doek na de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1998